Christopher Braun (15 juli 1991) is een Duits-Ghanees voetballer die als verdediger speelt.

Carrière 
Christopher Braun speelde bij verschillende Duitse voetbalclubs in de Regionalliga's, tot hij in de zomer van 2016 een contract tekende bij Fortuna Sittard. Hij maakte op 5 augustus 2016 zijn debuut bij Fortuna, in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Achilles '29. In december 2018 werd zijn contract door Fortuna Sittard ontbonden en vertrok hij transfervrij naar het Griekse OFI Kreta. In oktober 2020 ging hij naar FC Botoșani in Roemenië.

Carrièrestatistieken 

Duits voetballer
Ghanees voetballer